Флаг Ильи́нского:
 Флаг Ильинского сельского поселения — флаг муниципального образования Ильинское сельское поселение Новопокровского района Краснодарского края.
 Флаг Ильинского сельсовета — флаг муниципального образования Ильинский сельсовет Ужурского района Красноярского края.
 Флаг Ильинского — флаг муниципального образования «Городское поселение Ильинский» Раменского муниципального района Московской области.
 Флаг сельского поселения Ильинское — флаг сельского поселения Ильинское Красногорского муниципального района Московской области.
 Флаг сельского поселения Ильинское — флаг сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области.